Jan Groth kan syfta på:

*Jan Groth (1921–1993), polsk skådespelare 
  (född 1938), norsk bildkonstnär
  (1946–2014), norsk vokalist